Hintergasse steht für:
 Hintergasse (Bruneck) in Südtirol
 Hintergasse (Rapperswil) im Schweizer Kanton St. Gallen
 Betriebsbahnhof Hintergasse an der Westrampe der Arlbergbahn
Siehe auch:
 Hintere Gasse